Horda može značiti

Horda, prvotna ljudska skupina. 
Horda (vojna organizacija), Turansko-mongolska vojno-upravna organizacija.
Horda (savez plemena), savez nomadskih plemena u zapadnoj Aziji.
Horda (država), Turansko-mongolska staleška država.